

Sigle 
 Michelson Doppler Imager – strumento del Solar and Heliospheric Observatory per misurare l'oscillazione del campo magnetico.
 Moteur Developpement International – casa automobilistica lussemburghese.
 Multiple document interface – tecnologia software che permette di lavorare su più documenti contemporaneamente.

Chimica 
 MDI – difenilmetano diisocianato

Codici 
 MDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Makurdi (Nigeria)
 mdi – codice ISO 639-3 della lingua mamvy

Religione 
 M.d.I. – Missionarie dell'Immacolata

Altro 
 MDI – millecinquecentouno nel sistema di numerazione romano